Esta é uma lista de festivais realizados em Portugal, organizada por distrito. Esta lista inclui festividades de diversos tipos, entre elas comemorações regionais, feiras, bem como festivais gastronômicos, artísticos, religiosos (como romarias) e folclóricos.

Distrito de Aveiro

Distrito de Beja

Distrito de Braga

Distrito de Bragança

Distrito de Coimbra

Distrito de Faro

Distrito da Guarda

Distrito de Lisboa

Distrito de Portalegre

Distrito do Porto

Distrito de Santarém

Distrito de Vila Real

Distrito de Viseu

Ver também 
 Lista de santuários marianos
 Lista de santuários em Portugal
 Feriados em Portugal

 
 
Festas Portugal
Festas